TFS — аббревиатура:
 Tasmania Fire Service
 Team Foundation Server
 TFS — IATA-код аэропорта Тенерифе-Южный
 Texas Forest Service
 Toronto Fire Services
 Toronto French School
 Tramway Français Standard — модель французских трамваев, выпускавшихся в 1990-х годах.